São João dos Patos kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 São João dos Patos (ort), Maranhão, 
 São João dos Patos (kommun), Maranhão, 

Robotskapade Brasilienförgreningar